Joannes Baptista Peeters (Lier, 18 juli 1801 - 21 januari 1853) was een Belgisch  politicus voor de Liberale Partij.

Levensloop 
Peeters was ambtenaar en handelsbediende, maar emigreerde naar Mexico en kwam na 25 jaar afwezigheid als rijk rentenier terug naar Lier. Hij werd gemeenteraadslid (1848-1853) en burgemeester (1848-1853) in Lier en was tevens liberaal provincieraadslid (1848-1850).

J.B. Peeters ligt begraven op het Begraafpark Mechelsepoort te Lier.

Liberale Partij-politicus (België)
Burgemeester van Lier
Antwerps provincieraadslid